Офферман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Офферман, Джо Джо (род. 1994) — американский рестлер, валет, певица, актриса и танцовщица.
 Офферман, Ник (род. 1970) — американский актёр, комик и плотник.